Незаме́тная — топоним в России.

Красноярский край 
 Незаметная — река, на о. Большевик арх. Северная Земля, впадает с запада в бух. Закрытая моря Лаптевых
 Незаметная — река, правый приток р. Малая Питейка 58°13’N 88°43’E O-45-070
 Незаметная — бухта, в юго-восточной части Карского моря, вдается в западный берег полуострова Палласа
 Незаметная — река, в южной части о. Октябрьской Революции арх. Северная Земля; впадает с севера в оз. Мысистое
 Незаметная — бухта, в восточной части прол. Ленина юго-восточной части Карского моря, вдаётся в юго-западный берег о. Бианки группы Восточные острова в арх. Норденшельда

Якутия 
 Незаметная — гора, северо-восточнее Анабарского плоскогорья, на правом берегу р. Хаптасыннах, координаты 70°28' с. ш. 111°49' в. д., код ГКГН 376672.

См. также 
 Незаметный
 Незаметное